Барио де ла Роса има више значења:

 Барио де ла Роса (Озолотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де ла Роса (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику